Alan Medina Camacho (ur. 19 sierpnia 1997 w Culiacán) – meksykański piłkarz występujący na pozycji prawego skrzydłowego, od 2022 roku zawodnik Juárez.

Bibliografia 
 
 

Meksykańscy piłkarze
Piłkarze Deportivo Toluca FC
Piłkarze Club América
Piłkarze Club Necaxa
Piłkarze FC Juárez
Ludzie urodzeni w Culiacán
Urodzeni w 1997